Пуенте Копалита има више значења:

 Пуенте Копалита (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуенте Копалита (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику